Сульфид цирконила — неорганическое соединение, оксосоль металла циркония и сероводородной кислоты с формулой ZrOS. При нормальных условиях представляет собой жёлтый порошок.

Физические свойства 
Сульфид цирконила образует жёлтое твёрдое вещество.

Химические свойства 
 Воспламеняется при нагревании:

Литература 
 
 
 
 

циркония
циркония